Черезшкірний остеосинтез — скріплення уламків кістки різними видами металоконструкцій що проходять крізь шкіру (спиці, гнучкі титанові стержні (TEN), блокувальні пластини (LCP). Є стабільним і функціональним методом остеосинтезу (практично виключається вторинне зміщення уламків, рання активізація хворого).

Недоліком даного методу є необхідність подальшого видалення фіксатора при зрощенні перелому (наприклад, у осіб молодого віку).

Протипоказання 
 Пацієнт з ослабленою імунною системою
 Пацієнт, який не зможе забезпечити належний догляд за фіксаційними елементами (наприклад, дротом і шпилькою)
 Попередня внутрішня фіксація, яка «не дає» правильно розташувати фіксаційні елементи
 Патології кісткової тканини, що перешкоджають фіксації штифтами

Види 
Відомі апарати для здійснення ч.о.:
  (Ilizarov apparatus)
 Зовнішній фіксатор восьминіг (Octopod External Fixator)
 Просторова рамка Тейлора (Taylor Spatial Frame)

Див. також 
 Репозиція
 Витягування хребта
 Остеосинтез

Примітки

Література 
 
 

Імплантати
Переломи кісток
Травматологія
Сторінки з неперевіреними перекладами
Оперативні втручання